Il Sestrière Ecorally è una competizione automobilistica con partenza e arrivo a Sestrière, riservata a veicoli alimentati tramite fonti di energia alternativa e inserita nel 2012 e nel 2013 nel programma del Campionato del mondo FIA energie alternative.

Albo d'oro recente

Note

Voci correlate
Ecorally
Ecorally San Marino - Città del Vaticano

Prove della FIA Alternative Energies Cup
Serie e competizioni motoristiche in Italia